2009 Голяма награда на Европа е 19-о за Голямата награда на Европа и единадесети кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 23 август 2009 година на пистата Валенсия, Испания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа
Спорт във Валенсия
Автомобилен спорт в Испания